Гран-при Германии 1959 года (официально XXI Grosser Preis von Deutschland) — автогонка, прошедшая 2 августа 1959 года на трассе АФУС, Западный Берлин. Она стала шестой гонкой сезона 1959 и двадцать первым Гран-при Германии с тех пор, как гонка впервые была проведена в 1926 году. Гонку выиграл Тони Брукс.

Эта гонка была единственной гонкой чемпионата мира Формулы-1 на территории Западного Берлина, никогда официально не входившего в состав ФРГ и управлявшегося оккупационной комендатурой стран-союзников. Позднее, в 1980—2000-е гг. практика называть гран-при в честь соседних стран получила более широкое распространение (см. Гран-при Сан-Марино, Гран-при Люксембурга).

Гонка 

|}

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Германии
Международные спортивные соревнования в Западном Берлине